Langosta puede referirse a:

 Acrididae, familia de insectos ortópteros, conocidos vulgarmente como langostas, saltamontes o chapulines.
 Palinuridae, familia de crustáceos decápodos, conocidos vulgarmente como langostas.
 Homarus americanus, un crustáceo decápodo de la familia Nephropidae, conocido vulgarmente como bogavante americano, bogavante canadiense, bogavante del norte o bogavante de Maine, y erróneamente llamado «langosta», por su parecido con los crustáceos de la familia Palinuridae.
 La Playa Langosta, en la ciudad y puerto de Acapulco (México).
 Los Royal Marines, el Cuerpo de los Reales Infantes de Marina del Reino Unido de los siglos y , cuyos miembros eran apodados «Langostas», por el color rojo de sus casacas.